Ehrenberg kan syfta på:

 Ehrenberg – svenska släkter samt personer med efternamnet
 Ehrenberg (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Ehrenberg, Thüringen – en kommun i Tyskland
 Ehrenberg (Rhön) – en kommun i Hessen i Tyskland
 Ehrenberg Fjeld – ett berg i Grönland
 Ehrenberg Range – en bergskedja i Australien